Peter Nagy (né en 1959), artiste américain ;
  (né en 1964), kayakiste tchécoslovaque ;
 Péter Nagy (né en 1984), joueur hongrois de volley-ball ;
 Péter Nagy (né en 1986), haltérophile hongrois ;
  (né en 1992), joueur hongrois de tennis